Dit is een lijst van planetoïden 21501-21600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (21501) - || 1998 KC8|| 23 mei 1998 || LONEOS
|-
| (21502) - || 1998 KB9|| 24 mei 1998 || LONEOS
|-
| (21503) Beksha || 1998 KL18|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (21504) Caseyfreeman || 1998 KS19|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (21505) Bernert || 1998 KG28|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (21506) Betsill || 1998 KH30|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (21507) Bhasin || 1998 KZ30|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (21508) Benbrewer || 1998 KU33|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (21509) Lucascavin || 1998 KL35|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (21510) Chemnitz || 1998 KF36|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (21511) Chiardola || 1998 KT36|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (21512) Susieclary || 1998 KE40|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (21513) Bethcochran || 1998 KM46|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (21514) Gamalski || 1998 KS48|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (21515) Gavini || 1998 KR50|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (21516) Mariagodinez || 1998 KS51|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (21517) Dobi || 1998 KS52|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (21518) Maysunhasan || 1998 KO53|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (21519) Josephhenry || 1998 KR54|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (21520) Dianaeheart || 1998 KR55|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (21521) Hippalgaonkar || 1998 KU55|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (21522) Entwisle || 1998 MX11|| 19 juni 1998 || LINEAR
|-
| (21523) GONG || 1998 MW15|| 26 juni 1998 || R. A. Tucker
|-
| (21524) - || 1998 MB16|| 21 juni 1998 || Spacewatch
|-
| (21525) - || 1998 MP23|| 25 juni 1998 || Spacewatch
|-
| (21526) Mirano || 1998 MS24|| 30 juni 1998 || Farra d'Isonzo
|-
| (21527) Horton || 1998 MV27|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (21528) Chrisfaust || 1998 MU33|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (21529) Johnjames || 1998 MF37|| 26 juni 1998 || LINEAR
|-
| (21530) - || 1998 MB38|| 26 juni 1998 || LONEOS
|-
| (21531) Billcollin || 1998 OS || 20 juli 1998 || ODAS
|-
| (21532) - || 1998 OY || 20 juli 1998 || ODAS
|-
| (21533) - || 1998 OR12|| 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (21534) - || 1998 OV12|| 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (21535) - || 1998 OX13|| 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (21536) - || 1998 OV14|| 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (21537) Fréchet || 1998 PQ || 15 augustus 1998 || P. G. Comba
|-
| (21538) - || 1998 QN1|| 17 augustus 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (21539) Josefhlávka || 1998 QO4|| 20 augustus 1998 || P. Pravec
|-
| (21540) Itthipanyanan || 1998 QE11|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (21541) Friskop || 1998 QP16|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (21542) Kennajeannet || 1998 QA22|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (21543) Jessop || 1998 QQ24|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (21544) Hermainkhan || 1998 QL33|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (21545) Koirala || 1998 QO33|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (21546) Konermann || 1998 QH34|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (21547) Kottapalli || 1998 QK38|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (21548) Briekugler || 1998 QX38|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (21549) Carolinelang || 1998 QJ44|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (21550) Laviolette || 1998 QS44|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (21551) Geyang || 1998 QH45|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (21552) Richardlee || 1998 QC52|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (21553) Monchicourt || 1998 QT55|| 26 augustus 1998 || ODAS
|-
| (21554) Leechaohsi || 1998 QR69|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (21555) Levary || 1998 QF70|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (21556) Christineli || 1998 QE71|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (21557) Daniellitt || 1998 QE73|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (21558) Alisonliu || 1998 QW77|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (21559) Jingyuanluo || 1998 QE78|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (21560) Analyons || 1998 QC91|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (21561) Masterman || 1998 QR93|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (21562) Chrismessick || 1998 QZ94|| 19 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (21563) Chetgervais || 1998 QW95|| 19 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (21564) - || 1998 QQ101|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (21565) - || 1998 QZ102|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (21566) - || 1998 QM103|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (21567) - || 1998 RB2|| 1 september 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (21568) Evanmorikawa || 1998 RM3|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (21569) - || 1998 RX12|| 14 september 1998 || Spacewatch
|-
| (21570) Muralidhar || 1998 RK33|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (21571) Naegeli || 1998 RD51|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (21572) Nguyen-McCarty || 1998 RQ52|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (21573) - || 1998 RP70|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (21574) Ouzan || 1998 RZ71|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (21575) Padmanabhan || 1998 RB80|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (21576) - || 1998 SH4|| 19 september 1998 || W. G. Dillon
|-
| (21577) - || 1998 SU24|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (21578) - || 1998 SN27|| 24 september 1998 || CSS
|-
| (21579) - || 1998 SK45|| 25 september 1998 || Spacewatch
|-
| (21580) - || 1998 SY57|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (21581) - || 1998 SD58|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (21582) - || 1998 SE58|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (21583) Caropietsch || 1998 SQ108|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (21584) Polepeddi || 1998 SK121|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (21585) Polmear || 1998 SX126|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (21586) Pourkaviani || 1998 SU129|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (21587) Christopynn || 1998 SE132|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (21588) Gianelli || 1998 SK157|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (21589) Rafes || 1998 SR162|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (21590) - || 1998 TK || 10 oktober 1998 || T. Kobayashi
|-
| (21591) - || 1998 TA6|| 15 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (21592) - || 1998 VJ5|| 8 november 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (21593) - || 1998 VL27|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (21594) - || 1998 VP31|| 13 november 1998 || K. Korlević
|-
| (21595) - || 1998 WJ5|| 18 november 1998 || CSS
|-
| (21596) - || 1998 WG7|| 23 november 1998 || T. Urata
|-
| (21597) - || 1998 WA8|| 18 november 1998 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (21598) - || 1998 WP9|| 28 november 1998 || K. Korlević
|-
| (21599) - || 1998 WA15|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (21600) - || 1998 XL5|| 7 december 1998 || K. Korlević|}

Planetoïdenlijsten